La apología es la voz del favor de algo. El término hace referencia a varios artículos:

Derecho
 Apología del delito;
 Apología del fascismo
 Apología del terrorismo

Política
 Apología política;
 Apología de la revolución

Religión
 Apologética o apología religiosa;
 Apología del cristianismo
 Apología del islam
 Apología del ateísmo

Obras literarias
 Apología de Arístides
 Apología de Sócrates (Jenofonte)
 Apología de Sócrates, obra de Platón;
 Apología del príncipe d'Orange, en respuesta al edicto de proscripción emitido contra él por el rey Felipe II de España;
 Apologia Pro Vita Sua

Además